Валенти́н Андре́евич Ивано́в (26 августа 1941 — 29 июля 2013) — российский советский физик и альпинист, капитан первой советской гималайской экспедиции, обладатель знака «Снежный барс» за покорение всех советских семитысячников, двукратный чемпион СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1982). Заслуженный тренер СССР (1989).

Биография 
Окончил МВТУ им. Баумана. Работал заведующим сектором ОКБ Института высоких температур АН СССР.

 Кандидат в мастера спорта
 1967 Мастер спорта
 1981 Снежный барс

Одиннадцать раз поднимался на семитысячники СССР, в том числе семь раз был руководителем. Инструктор с 1961 года. Тренер сборной команды СССР в 1975 и 1980 гг. Тренер международных альпинистских лагерей на Кавказе и Памире в 1979—1989 гг. В 1982 году — тренер первой советской гималайской экспедиции на Джомолунгму и капитан московской команды. В 1986 году — тренер зимнего восхождения на пик Коммунизма. Главный тренер в экспедиции «Канченджанга-89». В 1991 году — тренер московской экспедиции на Аннапурну.

Прошёл ряд сложнейших маршрутов в горах Франции и США.

С 1986 года работал в комиссиях при Федерации альпинизма СССР, с 1983 года — член президиума Федерации, с 1987 года — председатель тренерского совета Федерации альпинизма СССР.

Основные восхождения 
Основные восхождения догималайского периода (до 1982 года) совершил в составе команд МВТУ и «Буревестника» (тренер А. Овчинников).
 1965 — пик Щуровского по северо-западной стене (рук. Л. Добровольский).
 1966 — Первенство СССР: пик Евгении Корженевской по непройденному контрфорсу южного гребня (рук. Л. Добровольский), 2-е место в высотно-техническом классе.
 1970 — высотный траверс-первопрохождение массива, включающего пик Победы с ледником Дикий, от пика Неру до перевала Чонтерен, 6 категория трудности, рук., 1-е место в классе траверсов (пик Неру, 6742 м, был пройден впервые).
 1974 — Хан-Тенгри по центру северной стены (рук. Э. Мысловский), 6Б категория трудности, первопрохождение, 1-е место в высотном классе.
 1967 — подъём на Памирское фирновое плато с ледника Фортамбек через пик Парашютистов; пик Ленина по новому варианту.
 1968 — пик Коммунизма по юго-западной стене с ледника Беляева, 6 категория трудности. Все члены команды: Э. Мысловский (рук.), А. Овчинников, В. Глухов, В. Иванов — были удостоены звания мастеров спорта международного класса и награждены медалями Спорткомитета «За выдающиеся спортивные достижения».
 1973 — Джеты-Огуз (в Терскей-Алатоо) по непройденному северному гребню.
 1977 — Мак-Кинли (Аляска) по ребру Кассина, 6 категория трудности, в двойке с Э. Мысловским.
 1978 — Пти-Дрю по пути Бонатти, 6 категория трудности, с Э. Мысловским.
 1978 — пик Революции по юго-восточному контрфорсу южного гребня (рук. Т. Иванова).
 1980 — пик Ахмади Дониша, 6 категория трудности, первопрохождение с севера по стене (рук. В. Хомутов).
 1982 год — капитан первой советской гималайской экспедиции.

 5 мая 1982 — поднялся на Джомолунгму в двойке с С. Ефимовым.

 1985 — пик Победы через Западную вершину (с американцами, рук. Н. Чёрный).

Публикации 
Автор работ по альпинизму:
 «На пик Евгении Корженевской в 1966 г», (в соавторстве с К. Кузьминым и В. Цетлиным) // ПВ. 1965—1967.
 «По гребню Кокшаал-Тау» (в соавторстве с А. Овчинниковым) // ПВ. 1970—1971.
 «Лицом к лицу с Эверестом» // альманах «Ветер странствий». № 18. — М., 1983.
 «Лицом к лицу с Эверестом» // кн. «Эверест-82». — М.: Физкультура и спорт, 1984.
 «Тропа к Канченджанге» // «Турист». — 1987. — № 10.
 «Встречный траверс Канченджанги» // альманах «Ветер странствий». № 24. — М., 1989.
 «Все же сдалась Аннапурна» // «Мир путешествий». — 1992. — № 6, 7—8.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Трудового Красного Знамени (1982) — за восхождение на Джомолунгму.

Ссылки 
 

Альпинисты России
Альпинисты СССР
Заслуженные тренеры СССР
Выпускники МГТУ
Персоны без указанного места рождения
Персоны без указанного места смерти
Покорившие Джомолунгму